Жан-Марк Дегрев (; род. 26 января 1971, Туркуэн) — французский шахматист, гроссмейстер (1998).

В составе сборной Франции участник 3-х Олимпиад (2000—2004).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Франции